Eva Janssen (actrice)
Eva Janssen (triatlete)